

Batuhan Karadeniz (né en 1991) est un footballeur.
 Gökdeniz Karadeniz (né en 1980) est un footballeur.
 Gökhan Karadeniz (né en 1990) est un footballeur.

Homonymie de patronyme